Волковский:

Населённые пункты 
 Волковский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Волковский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Волковский — бывший посёлок в Воткинском районе Удмуртии, в 2004 году включён в состав посёлка Новый.

Фамилия 
 Волковский, Александр (род. 1962) — советский гребец-байдарочник.
 Волковский, Богдан (род. 1957) — польский игрок в снукер, пул и артистический бильярд.
 Волковский, Василий Иванович (род. 1948) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Волковский, Владимир Филиппович (1922—1971) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза (1945).
 Волковский, Николай Лукьянович (род. 1944) — российский филолог и историк.

Разное 
 Волковский канал
 1-й Волковский мост
 Волковский проспект

См. также